Art brut, mouvement artistique créé par Jean Dubuffet regroupant des productions réalisées en dehors de toutes influences et normes esthétiques convenues
 Art Brut, groupe de rock britannique

Voir aussi 
 Collection de l'art brut, musée consacré à l'art brut, situé à Lausanne, en Suisse
 Lille Métropole Musée d'Art moderne, d'Art contemporain et d'Art brut, musée situé à Villeneuve-d'Ascq, France